L'Open de Suède de squash 2010 est l'édition 2010 de l'Open de Suède de squash qui se déroule à Linköping du 2 au . Il se déroule en même temps que le Bluenose Classic 2010.

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 têtes de série et une wild card Christian Drakenberg.

Nick Matthew conserve son titre en s'imposant face à son compatriote James Willstrop.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Suède de squash
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 

Open de Suède de squash
Sport en Suède en 2010
Sport en février 2010
Squash en 2010